Чемпіонат Європи з футболу серед юнаків віком до 18 років 1983 року — пройшов у Англії з 13 по 22 травня. Переможцем стала збірна Франції, яка у фіналі перемогла збірну Чехословаччини із рахунком 1:0.

Кваліфікація

Група 2

Група 13

Інші матчі відбору 

|}

Учасники 
 
 
 
  (господарі)

Груповий етап

Група А

Група В

Група С

Група D

Плей-оф

Півфінали

Матч за 3-є місце

Фінал

Посилання 
 Результати на rsssf.com  

Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19)
1983 у футболі